Скопинцев — русская фамилия

 Скопинцев, Андрей Борисович (род. 1971) — российский хоккеист.
 Скопинцев, Борис Александрович (1902—1989) — советский химик, основоположник органической гидрохимии.
 Скопинцев, Виктор Иванович — советский игрок в хоккей с мячом, российский тренер.
 Скопинцев, Виталий Викторович (род. 1977) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Скопинцев, Дмитрий Владимирович (род. 1997) — российский футболист.